Аројо де лас Минас има више значења:

 Аројо де лас Минас (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Аројо де лас Минас (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику